KDFW est un code qui signifie :
 Aéroport international de Dallas-Fort Worth, aéroport de Dallas-Fort Worth au Texas (États-Unis d'Amérique), selon le code OACI des aéroports
 KDFW-TV une chaîne de télévision de Dallas-Fort Worth

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports